Kaulfuß ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Kaulfuß, deutscher Beamter und Abgeordneter
 Christian Friedrich Kaulfuß († 1806), deutscher Jurist
 Georg Friedrich Kaulfuß (1786–1830), deutscher Botaniker
 Johann Samuel Kaulfuß (1780–1832), deutscher Altphilologe und Literaturhistoriker
 Johannes Kaulfuß (1859–1947), Entomologe
 Wolfgang Kaulfuß (* 1937), deutscher Geograf